Alabastrum (lateinisch) steht für:

 griechisch Alabastron, Vasenform
 Alabaster, Mineral